Anglojęzyczny odpowiednik słowa „niepodległość”

Pozostałe znaczenia:

Obiekty geograficzne

Stany Zjednoczone 
Miejscowości
 Independence – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Inyo
 Independence – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Independence – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
 Independence – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Kenton
 Independence – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Tangipahoa
 Independence – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Independence – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jackson
 Independence – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Independence – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Wasatch
 Independence – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Independence – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Polk
 Independence – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Grayson
 Independence – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Gminy 
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Missouri, w hrabstwie Schuyler
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Gmina Independence (ang. Independence Town) w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Gmina Independence (ang. Independence Township) w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas

Hrabstwa
 Hrabstwo Independence w stanie Arkansas

Pozostałe
 Independence Rock – granitowa skała o wysokości 36 m od podstawy, położona na południowym zachodzie hrabstwa Natrona w stanie Wyoming

Belize 
 Independence – wieś w dystrykcie Stann Creek
 Lake Independence – jednomandatowy okręg wyborczy w dystrykcie Belize

Inne państwa 
 Independence Fjord – fiord na Grenlandii, będącej terytorium zależnym Danii

Kinematografia 
 Independence – amerykański film z 1976 roku
 Independence – indyjski film w języku malajalam z 1999 roku

Muzyka 
 Independence – album Lulu z 1993 roku
 Independence – album Kosheen z 2012 roku

Jednostki pływające 
 Independence – szkuner Republiki Teksasu zwodowany w 1832 roku
 SS Independence – amerykański statek pasażerski zwodowany w 1951 roku
 USS Independence – seria okrętów United States Navy

Inne 
 Independence – replika wahadłowca kosmicznego
 Independence Hall – historyczny budynek, znajdujący się w Filadelfii

Zobacz też 
 Pierwsza bitwa pod Independence – bitwa z czasów wojny secesyjnej (11 sierpnia 1862 roku) stoczona na terenie stanu Missouri
 Druga bitwa pod Independence – bitwa z czasów wojny secesyjnej (21-22 października 1864 roku) stoczona na terenie stanu Missouri
 Kultura Independence I – kultura archeologiczna na Grenlandii i w Ameryce Północnej
 Kultura Independence II – kultura archeologiczna na Grenlandii
 Independencia